VAAT steht für:
 Von Ardenne Anlagentechnik, siehe Forschungsinstitut Manfred von Ardenne
 Vilniaus apygardos administracinis teismas (Bezirksverwaltungsgericht Vilnius), litauisches Bezirksverwaltungsgericht

VAAT